PEB steht für:
 Post Exposure Bake, ein nach der Belichtung, aber vor dem Entwickeln durchgeführter Backprozess zur Härtung von Fotolacken, siehe zum Beispiel SU-8 (Fotolack)
 Cisplatin, Etoposid, Bleomycin, eine Wirkstoffkombination dreier Zytostatika zur Krebsbekämpfung, siehe Chemotherapie
 Plasmaeiweißbindung, ein Begriff aus der Medizin
 Process Environment Block, ein bestimmter Bereich des Speichers, der Details über alle aktuellen Prozesse enthält
 Psychologische Eignungsuntersuchung für Berufspiloten 
 Parkeisenbahn, eine in einer öffentlich zugänglichen Anlage aufgebaute Schmalspurbahn
 Flughafen Pebane (IATA-Airport-Code), Flughafen im Pebane District, Provinz Zambezia in Mosambik

Peb ist:
 der Künstlername von Pierre Bellocq (* 1926), einem amerikanischen Künstler und Cartoonisten

peb steht für:
 Eastern Pomo (ISO-639-3-Code), eine der Pomo-Sprachen
 prêt entre bibliothèques, der französische Ausdruck für "Ausleihe zwischen Bibliotheken", siehe Fernleihe

Abkürzung